Iroise peut désigner :
 la mer d’Iroise, une mer bordière de l’océan Atlantique située au large de la Bretagne ;
 l’Iroise, une zone météorologique tirant son nom de cette mer ;
 le parc naturel marin d’Iroise, premier parc naturel marin de France, s’étendant sur une partie de la mer d’Iroise ;
 la réserve naturelle nationale d’Iroise, une réserve naturelle nationale dans l’archipel de Molène ;
 le pont de l’Iroise, un pont routier passant au-dessus de l’Élorn en Bretagne ;
 la communauté de communes du Pays d’Iroise, une structure intercommunale en Bretagne.